ICR est un sigle qui peut désigner :
 Institute of Cetacean Research (en français, Institut de recherche japonais sur les cétacés) ;
 Institut catholique de Rennes ;
 Intelligent character recognition (en français, reconnaissance intelligente de caractères) ;
  (en français, résonance cyclotronique ionique), voir Pièges à ions de Paul et de Penning et Spectrométrie de masse ;
 indice de coût relatif, un indice élaboré dans le cadre du PMSI.